Kal Gajoum est un artiste peintre canadien né à Tripoli, en 1968 d'une mère tunisienne et d'un père libyen. C'est un artiste peintre contemporain établi au Canada depuis 2003.

Biographie 
Son amour et sa passion pour l'art lui sont venus de , qui étaient eux-mêmes artistes et qui l'ont encouragé à poursuivre une carrière de peintre. Il a été initié à la peinture à l'huile et au couteau à peindre dès l'âge de douze ans.

Carrière 
En 1982, il rentre pour la première fois dans sa compétition d'art et fais ses premiers pas dans le monde de l'art.

En 1986, Il déménage à Paris à l'âge de 18 ans  pour se consacrer à l'art et étudier l'architecture française, avant de finalement s'établir à Malte en 1993. Il se perfectionne alors en effectuant des restaurations de tableau du 17, 18 et 19 siècle au Royal Fine Art gallery et en vendant de l'aquarelle. Il expérimentera également avec la nature morte. 

Il déménage brièvement à Carlisle en 2000 pendant 3 ans où il y établit une exhibition permanente. Il s'établit définitivement au Canada en 2003 où il poursuit sa carrière d'artiste peintre.

Style et influences 
Ses œuvres sur toiles sont réalisées avec un couteau à peindre et de la peinture à l'huile. Ses toiles représentent surtout des paysages urbains de grandes villes européennes telles que Milan, Paris, Barcelone, Venice ou encore New York, Montréal et Vancouver.

On remarque souvent l'utilisation de la technique de l afin de rajouter de la dimension et de la profondeur à ses peintures.

Références 

Peintre canadien
Naissance en 1968
Naissance à Tripoli